Pułki piechoty noszące numer 138:

Rosyjskie:
 138 Bołchowski Pułk Piechoty
 138 Pułk Strzelców

Amerykański:
 138 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois